CUOS ist die Abkürzung für
 Center for Ultrafast Optical Science, ein Forschungsinstitut der University of Michigan

Cuos ist der Name
 des Königs von Zhongshan

CUOS